Aardrijkskunde
 Bakke (Agder), plaats in de Noorse provincie Agder

Personen met de achternaam Bakke
 Eirik Bakke, Noors voetballer
 Jason Bakke, Zuid-Afrikaans wielrenner
 Morten Bakke, Noors voetballer